

Възрастова структура 
(2009)
 0–14 години: 14,9% (мъже 99 748; жени 94 051)
 15–64 години: 67,5% (мъже 417 816; жени 459 246)
 65 над години: 17,6% (мъже 75 486; жени 153 024)

Динамика

Прираст на населението

Естествен прираст 

Броят на населението през 2000 г. се основава на преброяването от 2011 г.

Етнически състав 

Към 2000 година в Естония живеят 204 българи.

Религия 
 християни - 98,1 % (от тях протестанти - 58,6 %, православие - 38,9 %, католици – 0,8 %, униати – 1,7 %)
 мюсюлмани – 0,2 %
 юдаизъм – 0,3 %
 други – 1,4 %.

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници